Константин Миронович Кирилишин (12 августа 1928 — 1997) — бригадир комплексной бригады строительного управления № 3 треста «Днепрохимстрой» Министерства строительства Украинской ССР, Днепропетровская область Украинской ССР. Герой Социалистического Труда (08.08.1964).

Биография 
Родился 12 августа 1928 года на территории современной Винницкой области Украины. Украинец. В период Великой Отечественной войны проживал на оккупированной гитлеровцами территории (1941–1943).

В Великую Отечественную войну после освобождения от оккупации, Константин поступил учиться в ремесленное училище. Окончив его, начал восстанавливать полностью разрушенный завод химической промышленности «Днепрохимстрой». Несмотря на возраст, добился высоких результатов в работе, постоянно перевыполнял плановые задания. Участвовал в строительстве важнейших объектов на предприятиях химической промышленности Днепропетровской области,  имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа 1964 года за самоотверженный труд и выдающиеся производственные успехи, достигнутые на строительстве предприятий химической промышленности Украинской ССР, Кирилишину Константину Мироновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался делегатом XXIII съезда КПСС. После продолжал работать на важнейших стройках химической промышленности страны, в том числе имеющих важное оборонное значение, вплоть до выхода на пенсию. Жил в Днепродзержинске. 

Умер в 1997 году. Похоронен в Днепродзержинске.

Награды   
 Золотая медаль «Серп и Молот» (08.08.1964);
 орден Ленина (08.08.1964)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 и другими.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Днепропетровской области

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ "Кавалер", 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Шевченко С., Кучеров Е., Дорошев С. Трудовая слава Днепропетровщины. - Днепропетровск, 2013

Ссылки 
  

Герои Социалистического Труда
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Делегаты XXIII съезда КПСС
Строители XX века